Deig ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Deig Clotet, Bischof von Solsona, Spanien

DEIG steht als Abkürzung für:
 Distanz-Elektroimpulsgerät, siehe Elektroschockpistole

Abkürzung